Au nom de ma fille peut désigner :

 Au nom de ma fille, film franco-allemand de Vincent Garenq, sorti en 2016 ;

 Au nom de ma fille, téléfilm de Jud Taylor, diffusé en 1992 ;
 Au nom de ma fille, téléfilm canadien de John L'Ecuyer, diffusé en 2007.